Эмполи:

 Эмполи — коммуна в Италии, располагается в регионе Тоскана, подчиняется административному центру Флоренция.
 Эмполи, Якопо да (1551—1640) — итальянский художник.
 Эмполи — итальянский футбольный клуб из города Эмполи, провинции Тоскана.